Fernando Rosas puede referirse a:

 Fernando Mendes Rosas, (comúnmente conocido como Fernando Rosas) político, periodista e historiador portugués, dirigente del Bloco de Esquerda;
 Fernando Rosas Pfingsthorn, director de orquesta chileno;
 Fernando Rosas (militar) argentino del Ejército de los Andes.